Fruhstorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Fruhstorfer (1910–1986), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Hans Fruhstorfer (1866–1922), deutscher Entomologe